HSH Nordbank (de l'acrònim en alemany d'Hamburgisch-Schleswig-Holsteinische), banc comercial alemany amb seu a Hamburg
 HSH Nordbank Arena, estadi del club de futbol Hamburger SV d'Hamburg (Alemanya), esponsoritzat per l'entitat anterior
 Midó hidrogenat hidrosilat (del seu nom en anglès Hydrogenated Starch Hydrolysate), mescla de polialcohols usada com a substitutiu del sucre